Translocació cromosòmica
Translocació robertsoniana
 Translocació proteica
 Translocació de protons